Ventura kan syfta på:

 Ventura County – ett county i den södra delen av delstaten Kalifornien
 Ventura, Kalifornien – i Ventura County
 Corel Ventura – mjukvara från Corel Corporation
 Pontiac Ventura – bil från General Motors
 Lockheed Ventura – flygplan från andra världskriget

Personer
 Charlie Ventura, amerikansk orkesterledare
 Gioacchino Ventura (1792–1861), italiensk filosof och predikant
 Jesse Ventura (född 1951), amerikansk brottare och politiker
 Lino Ventura (1919-1987), italienskfransk skådespelare
 Robin Ventura (född 1967), amerikansk baseballspelare
 Zuenir Ventura (född 1931), brasiliansk journalist och skribent

Fiktiva karaktärer
 Ace Ventura – fiktiv filmkaraktär i Den galopperande detektiven och Ace Ventura – Den galopperande detektiven rider igen